Adkins Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adkins Mountain (Kalifornien)
 Adkins Mountain (Tennessee)